Марсель Дассо (, первоначально Марсель Блох; 22 января 1892, Париж — 18 апреля 1986, Нёйи-сюр-Сен) — французский авиационный инженер, промышленник и политик.

Биография 
Родился в Париже 22 января 1892 года в еврейской семье Адольфа и Ноэми Блох и был младшим из четверых детей. Отец семейства был врачом. Марсель окончил лицей Кондорсе, коллеж Breguet и Высшую школу управления в области аэронавтики и машиностроения SUPAERO (ISAE-SUPAERO Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace). После окончания образования в 1913 году стал авиационным инженером.

Когда началась Первая мировая война ему было 22 года. Учитывая его редкое и важное в военном смысле образование он не был отправлен на фронт, а работал в авиационной научно-исследовательской лаборатории Шале-Медон, где разработал новый тип авиационного пропеллера, а также участвовал в создании двухместного морского истребителя SEA IV.

В 1919 году он женился на Мадлен Минкес, дочь богатого еврейского торговца мебелью, у них было двое сыновей — Клод и Серж. В 1930 году основал компанию Société des Avions Marcel Bloch. Его компания была национализирована левым правительством в 1936 году, но он создал 12 декабря того же года общество с ограниченной ответственностью Société anonyme des avions Marcel Bloch (SAAMB) и остался управляющим в национализированной компании.

В начале Второй мировой войны служил в армии. Демобилизовавшись в 1940 году в звании младшего лейтенанта, был интернирован правительством Виши, а затем после отказа от сотрудничества с нацистами депортирован в концлагерь Бухенвальд с 1942 по 1945. После освобождения был награждён Военным крестом 1939—1945.

После войны в 1949 сменил фамилию на Дассо и переименовал компанию в Avions Marcel Dassault. Дассо был псевдоним его брата — генерала и одного из командующих французского Сопротивления Дариуса Поля Блоха. В 1950 году Марсель Дассо принял католицизм.

С 1951 года занялся политической деятельностью. Был депутатом Национального собрания с 1951 по 1955 и с 1958 до своей смерти, дважды избирался в Сенат.

Кроме бизнеса и политики Дассо принял участие в культурной жизни Франции, в частности продюсировал фильмы и писал сценарии. В 1985 году Дассо был одним из богатейших людей Франции. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона. Дассо был также крупным издателем, в частности он основал журнал Jours de France.

Компания Дассо стала главным производителем самолётов для Военно-воздушных сил Франции. Марсель активно участвовал в разработке новых типов самолётов до 60-летнего возраста, после него компанию возглавил его сын Серж Дассо.

Марсель Дассо умер 17 апреля 1986 года в Нёйи-сюр-Сен, в возрасте 94 лет и похоронен в Париже на кладбище Пасси.

Образ в кинематографе 
 2014 — Марсель Дассо — человек в плаще / Marcel Dassault, l’homme au pardessus (реж. Оливье Гиньяр / Olivier Guignard); в роли Марселя Дассо — Дени Лаван

Примечания

Литература 
 , автобиография.
 
 Laurent Valdiguié, Notre honorable président, éd. Albin Michel, 2002
 Claude Carlier, Marcel Dassault la légende d’un siècle, Perrin, 2002
 Pierre Assouline, Monsieur Dassault, Balland, 1983
 Régis Franc, Tonton marcel, Casterman, 1983—1986, 3 tomes

Инженеры Франции
Выжившие в Холокосте
Персоналии:Холокост во Франции
Заключённые концлагеря Бухенвальд
Промышленники Франции
Авиаконструкторы по алфавиту
Авиапромышленники
Похороненные на кладбище Пасси
Авиаконструкторы Франции
Сенаторы Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Миллиардеры Франции
Награждённые медалью Дэниела Гуггенхайма
Награждённые золотой медалью Королевского авиационного общества